Thomas Anson kan syfta på bland andra:

* Thomas Anson, 1:e viscount Anson (1767–1818), brittisk politiker
 Thomas Anson, 1:e earl av Lichfield (1795–1854), brittisk politiker
 Thomas Anson, 2:e earl av Lichfield (1825–1892), brittisk politiker